Brückbach und Brückleinsbach sind Gewässernamen:

 Brückbach (Bibers), linker Zufluss der Bibers nach Michelfeld, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg 
 Brückbach (Brohlbach), rechter Zufluss des Brohlbachs (zur Mosel) nach der Liesenfeldsmühle von Brohl, Landkreis Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz
 Brückbach (Laubach), linker Zufluss des Laubachs (über den Altarm Rheinlache zum Mittelrhein) beim Stadtteil Karthause, kreisfreies Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Brückbach (Riedbach), Oberlauf des Riedbachs bis Hausen, Gemeinde Obersontheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

 Brückleinsbach, rechter Zufluss der Kleinen Ehe zwischen Krassolzheim und Ingolstadt, beide in Markt Sugenheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

Siehe auch:
 Bruckbach
 Brückenbach
 Brückgraben